Teri Bauer es un personaje de ficción interpretado por la actriz Leslie Hope en la serie de televisión 24. 

Teri era la mujer de Jack Bauer agente federal de la UAT y la madre de Kim Bauer durante la primera temporada de la serie. Teri tiene una licenciatura en bellas artes y trabaja como diseñadora comercial.

Trivial
 A lo largo de las 5 temporadas de 24, solo hay un flashback sobre la escena final de Teri en la primera temporada.
 Teri es el único personaje de 24 junto con Chase Edmunds que aparece en todos los episodios de sus respectivas temporadas.
 Durante la primera temporada se puede ver a Teri filmada con diferentes zapatos
 Se rodaron tres finales distintos para la escena final de Teri:
 Un final en el que Nina Myers dispara y mata a Teri (final emitido)
 Un final en el que Nina Myers dispara a Teri pero solo la deja herida (filmado pero no guardado).
 Un final en el que Nina Myers no dispara y Teri sobrevive (grabado como final alternativo en el DVD de la 1.ªtemporada).
 Teri es una de las cinco protagonistas de la serie que ha recibido el galardón del reloj 24 silencioso.
 Teri es el único personaje que ha sido nombrado en cada temporada de la serie, pese a su muerte (1-6).

Personajes de 24
Estadounidenses ficticios